Которина има више значења:

 Которина, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Которина, Којотес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику